Le qualificazioni del singolare  dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2008 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo ABN AMRO World Tennis Tournament  2008 prevedevano 16 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Miša Zverev (Qualificato)
 Alun Jones (primo turno)
 Tejmuraz Gabašvili (Qualificato)
 Federico Luzzi (primo turno)

 Peter Wessels (ultimo turno)
 Joseph Sirianni (primo turno)
 Jan Hernych (Qualificato)
 Robert Smeets (ultimo turno)

Qualificati 

 Miša Zverev
 Matthias Bachinger

 Tejmuraz Gabašvili
 Jan Hernych

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2008
ATP Tour 2008